

Geografia

Niemcy 
 Olsberg – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Hochsauerland

Szwajcaria 
 Olsberg – dzielnica Arisdorfu
 Olsberg – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Rheinfelden

Zobacz też 
 Oelsberg